

Musica 
 Don't Look Down – album degli Ozark Mountain Daredevils del 1977
 Don't Look Down – singolo dei Go West del 1985
 Don't Look Down – album di Skylar Grey del 2013
 Don't Look Down – singolo di Martin Garrix feat. Usher del 2015

Televisione 
 Don't Look Down – film per la televisione del 1998 diretto da Larry Shaw